Grunenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Deparnay-Grunenberg (* 1976), deutsch-französisch-schweizerische Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Antonia Grunenberg (* 1944), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Arthur Grunenberg (1880–1952) deutscher Maler, Grafiker und Illustrator
 Christoph Grunenberg (* 1962), deutscher Kunsthistoriker und Kurator
 Daniel Grunenberg (* 1988), deutscher Singer-Songwriter, siehe Glasperlenspiel (Band)
 Elisabeth Grunenberg (* 1954), deutsche Politikerin (SPD), MdBB

 Johann Gronenberg (auch: Rhau-Grunenberg; † nach 1523 vor 1525 in Wittenberg), Buchdrucker
 Jörg Grunenberg (* 1967), deutscher Chemiker
 Klaus Grunenberg (* 1939), deutscher Lyriker und Autor
 Niels Grunenberg (* 1975), deutscher Behindertensportler
 Nina Grunenberg (1936–2017), deutsche Journalistin und Buchautorin

Siehe auch:
 Grunberg